Anadoras är ett släkte av fiskar. Anadoras ingår i familjen Doradidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Anadoras